Big bertha, pode referir-se a:

 Big Bertha(howitzer), artilharia pesada usada na Primeira Guerra Mundial pelo Império Alemão.
 Big Bertha a vaca mais velha da história.

Desambiguação